Такмичења у бацању копља у мушкој конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 10. и 12. августa на Олимпијском стадиону.

 Земље учеснице 
Учествовала су 18 такмичара из 12 земаља. 

  Гренада (1) 
  Западна Немачка (1) 
  Источна Немачка (1) 
  Канада (1) 
  Нови Зеланд (1)
  Норвешка (1)
  САД (3)
  Совјетски Савез (2) 
 { Танзанија (1)
  Финска (3)
  Чехоасловачка (1)
  Шведска (2)

 Рекорди 
Листа рекорда у бацању копља пре почетка светског првенства 9. августа 1983. године. (старо копље)

 Освајачи медаља 

 Сатница 

 Резултати 
 Квалификације  
У квалификацијама 18 такмичара су подељени у две групе по 9 учесника. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 84,00  метра. коју је пребацило 8 такмичара  (КВ), а преостала 4 места попњена су на основу постигнутог резултата (кв''').  . 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 12. августа 2019. годин. , ,

Референце

Спољашње везе 
  Комплетни резултати бацања копља са резултатима по серијама  и резултатима свих бацања на СП 1983. сајт todor66.com

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном